Авнев (,  — Авневи) — село в Закавказье к западу от Цхинвала. Согласно административно-территориальному делению Южной Осетии, фактически контролирующей село, расположено в Знаурском районе, согласно административно-территориальному делению Грузии — в Карельском муниципалитете.

География 
Расположено на реке Проне Восточная на юго-востоке Знаурского района в грузинонаселённом анклаве Авневи (Аунеу)—Нули между осетинскими сёлами Хетагурово (к северу) и Тулдзыта (Дидмуха) с Мугутом (к югу).

Население 
По переписи 1989 года из 1146 жителей грузины составили 77 % (905 чел.), осетины — 23 % (241 чел.). Затем, после изгнания осетинского населения в начале 1990-х гг., село до Августа 2008 года, было населено в основном только грузинами. 

По переписи 2002 года (проведённой властями Грузии, контролировавшей часть Знаурского района на момент проведения переписи) в селе жило 1022 человека, в том числе грузины составили 88 % от всего населения.

Накануне военного конфликта 2008 года грузинское население было эвакуировано в собственно Грузию, а после часть их домов без контроля МВД РЮО была сожжена.

Перепись населения 2015 года (проведённой властями Южной Осетии) зафиксировала в селе 6 жителей.

История 
На момент начала вооружённого конфликта 2008 года было заселено грузинами и контролировалось Грузией, находясь с 1992 года в зоне её контроля наряду с селом Нули.  7 августа 2008 года в районе села концентрировались грузинские войска и военная техника, которые обменивались обстрелами с соседним осетинским селом Хетагурово и вскоре начали наступление через него на Цхинвал. В тот же день выстрелами из гранатомёта была подорвана расположенная близ села вышка грузинской сотовой телефонной кампании «Магти», по грузинской версии, обстрел был со стороны Южной Осетии.. После Августа 2008 года село контролируется властями РЮО.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Знаурского района